Střevíc může být:
 lehká bota, například domácí, vycházková, taneční apod.
 polobotky, nižší boty obecně
 stará česká délková míra, latinská pes (stopa, kolem 30 cm) 
 1 střevíc = 16, později 12 palců / 11,5 vídeňských palců = 29,57 cm
 později synonymum pro tzv. stopu vídeňskou = 12 vídeňských palců = 31,6081 cm

Související články 
 Posázavský střevíc – taneční soutěž

Reference 
 Staré české měrné jednotky – geneze.info

Externí odkazy